Богословская железная дорога — железная дорога в Российской империи, построенная на средства частного капитала — Богословского горнозаводского акционерного общества. В настоящее время линия относится к Свердловской железной дороге.

История 
 Построена в 1904—1906 гг.
 В 1919 г. вошла в состав Пермской ж. д. По другим сведениям с 1917 по 1935 г. — самостоятельная Богословско-Сосьвинская ж. д.; присоединена к Пермской ж. д. в июне 1935 г. 
С 1937 г. железная дорога имени Л. М. Кагановича, которая в 1944 г. была разделена на Пермскую и Свердловскую железные дороги. Электрифицирована в конце 1940-х гг.
 С 1953 г. по настоящее время — Свердловская ж. д.

Станции 

 Гороблагодатская (город Кушва)
 Кушва (город Кушва)
 Благодать (город Кушва)
 Верхняя (город Верхняя Тура)
 Выя (посёлок Большая Выя)
 Платина (посёлок Платина)
 Карелино (село Карелино)
 Косолманка (посёлок Косолманка)
 Верхотурье (посёлок Привокзальный)
 Ляля (город Новая Ляля)
 Лобва (посёлок Лобва)
 Надеждинск (город Серов)
 Богословск (город Карпинск)

Инженерные сооружения

Мосты 
 через р. Тура
 через р. Ляля

Источники архивные 
 РГИА, ф. 54, оп. 1, д. 443. «О коммерческом и экономическом изыскании Богословской ж. д.» 1902-1903 гг.
 РГИА, ф. 54, оп. 1, д. 444. «Об изыскании железной дороги для соединения Богословского округа с общей сетью железных дорог по вариантам: Надеждинск - Верхотурск - Кушва и Надеждинск - Солда - Тагил.» 1903 г.
 РГИА, ф. 54, оп. 1, д. 446. «Материалы о постройке и эксплуатации Богословской ж. д.» 1903-1909 гг.
 РГИА, ф. 54, оп. 2, дд. 262-277. Чертежи по Богословской железной дороге.
 РГИА, Ф. 350, оп. 76, дд. 59-62. Отчёты по эксплуатации Богословской железной дороги за 1911-1914 гг.
 РГИА, Ф. 350, оп. 76, дд. 63. "Отчёт по эксплуатации Богословской железной дороги за 1916 год".
 РГИА, Ф. 350, оп. 76, дд. 65. "Чертёж-план паровозного депо на станции Гороблагодатская Богословской ж. д." 1917 г.

Литература 
 Экономические исследования Богословской жел. дор. СПб. 1902 г.
 Технические условия проектирования и сооружения Богословской железной дороги нормальной колеи. СПб. 1903 г.
 Общие условия для подрядчиков по постройке Богословской железной дор. СПб. 1903 г.
 Расценочная ведомость на сооружение среднего участка Богословской жел. дор. от разъезда № 1 до разъезда № 5 с ветвью к Нижнетуринскому заводу. СПб. 1903 г.
 Богословское горнозаводское общество после осуществления предпринятых переустройств Надеждинского завода и постройки Богословской и Северных железных дорог. СПб. 1903 г.
 О достаточности строительного капитала в 8.500.000 рублей, ассигнованного на сооружение Богословской железной дороги и о положении работ поеё постройке. СПб. 1904 г.
 Смета по эксплуатации Богословско-Сосьвинской железной дороги на 1909 год. СПб. 1909 г.
 Богословская ж. д. Сборник статистических сведений о перевозке хлебных грузов, грузов малой скорости всех категорий и грузов большой скорости. По отправлению и прибытию за 1914 г. Петроград. 1915 г.
 Богословско-Сосьвинская ж. д. Отчёт по эксплуатации дороги. Петроград. 1917 г.
 Неопиханов А. А. Железнодорожные пути Урала: с прил. карты ж. д. на Урале. Сост. И. И. Тецнер. Пермь: электротип. Губ. земства. 1912 г.
 Богословско-Сосьвинская ж. д. Инструкция для паровозных машинистов. Надеждинск. 1922 г.
 Свердловская магистраль: [100 лет ж. д.]. Свердловск: Средне-Уральское кн. изд. 1978 г.
 История железнодорожного транспорта России. Том 1. Санкт-Петербург. 1994 г.

Примечания 

Железные дороги Российской империи
Свердловская железная дорога
Железнодорожный транспорт Свердловской области